Spinozetes är ett släkte av kvalster. Spinozetes ingår i familjen Spinozetidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Spinozetes